Außer Gefecht bezeichnet:

 einen Begriff aus dem humanitären Völkerrecht, siehe Hors de combat
 in Kampfsportarten einen Zustand der Kampfunfähigkeit, siehe Knockout (Sport)
 Tatort: Außer Gefecht, ein deutscher Fernsehfilm der Tatort-Reihe aus dem Jahr 2006